Chinese bosgems
 Himalaya bosgems
 Japanse bosgems
 Rode bosgems
 Sumatraanse bosgems
 Taiwanese bosgems